Corston steht für:

 Corston (Somerset), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Somerset
 Corston (Wiltshire), eine Ortschaft in der englischen Grafschaft Wiltshire

Corston ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Corston, Baroness Corston (* 1942), britische Politikerin und Life Peer

Siehe auch:
 Corsten
 Korsten